Барер — прізвище:
 Бертран Барер (1755 - 1841) — французький політик, адвокат, діяч Великої французької революції, депутат Установчих зборів і Національного конвенту.
 Симон Барер (1896 - 1951) — український, російський і американський піаніст.

Прізвища